Лаодок в древнегреческой мифологии:
 Лаодок — сын Антенора и Феано. Соратник Пандара, его облик принимает Афина. Убит Диомедом. См. Троада в древнегреческой мифологии.
 Лаодок — сын Эхема и Тимандры. Один из героев, участвовавших в походе на Фивы. На Немейских играх победил в метании копья. По его имени назван посёлок Ладокея рядом с Тегеей. См. Мифы Аркадии.
 Лаодок — сын Аполлона и Фтии. Из Куретиды. Вместе с братьями убит Этолом. См. Мифы Дориды.
 Лаодок — сын Приама  от наложницы.  См. Список детей Приама.
 Лаодок — друг Антилоха, участник Троянской войны. См. Мифы Мессении.
 Лаодок — дельфийский герой, призрак его появился во время нашествия галатов в 279 г. до н. э. См. Мифы Фокиды.